HLKA steht für

 Hannoversche Landeskreditanstalt, eine 1840 per Gesetz ins Leben gerufene Bank, fusionierte 1970 mit der NORD/LB
 Hessisches Landeskriminalamt, Polizeibehörde des Landes Hessen mit Sitz in der Landeshauptstadt Wiesbaden

Abkürzung